Hella – zespół muzyczny
 Hella – miasto w Islandii
 Hella – bogini w mitologii nordyckiej
 Hella – producent reflektorów samochodowych
 Hella – postać z powieści Mistrz i Małgorzata